SFQ steht für:
 Stochastic Fairness Queueing, siehe Methode der kleinsten Quadrate#Minimierung der Summe der Fehlerquadrate
 Şanlıurfa Airport (IATA-Code), alter Flughafen von Şanlıurfa, Türkei

Abkürzung